Przydomek Edu nosiło lub nosi kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Edu (ur. 1947), właśc. Eduardo Antunes Coimbra – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji pomocnika; następnie trener, m.in. reprezentacji Brazylii; starszy brat Zico. 
 Edu (ur. 1949), właśc. Jonas Eduardo Américo – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji pomocnika; uczestnik Mundiali 1966, 1970 i 1974.
 Edu (ur. 1978), właśc. Eduardo Cesar Daud Gaspar – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji pomocnika; w latach 2000-2005 był zawodnikiem Arsenalu, a od czasu rozstania z tym klubem gra w Valencii.
 Edu (ur. 1979), właśc. Luís Eduardo Schmidt – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji pomocnika; od 2000 roku zawodnik klubów hiszpańskich, najpierw Celty Vigo, a od 2004 – Realu Betis.
 Edu (ur. 1981) właśc. Eduardo Gonçalves de Oliveira – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji napastnika; gracz m.in. VfL Bochum, 1. FSV Mainz 05, a od 2007 roku Suwon Samsung Bluewings
 Edu (ur. 1986) właśc. Eduardo Mello Borges – futsalista azerski pochodzenia brazylijskiego, obecnie zawodnik Araz Naxçıvan